Walter Luyten (1934) (1934-2008), Belgisch politicus voor VU en N-VA, senator en lokaal politicus in Berlaar
 Walter Luyten (1955) (1955), Belgisch politicus voor CD&V en burgemeester van Ravels